Live i Stockholm er navnet på Shu-bi-duas livealbum, som udkom som download 2010. Albummet indeholder uddrag af koncerten, som blev spillet på Göta Lejon onsdag den 25. marts 1981.

Spor

Referencer 

Album fra 2010
Shu-bi-dua-livealbum
Livealbum fra 2010